Питоев — фамилия; имеет женскую форму Питоева.
 Питоев, Жорж (1885—1939) — русский и французский актёр и театральный режиссёр, армянин по происхождению.

 Питоева, Людмила (урождённая Людмила Сманова; 1899—1951) — французская актриса русского происхождения.
 Питоева, Маргарита Ивановна (1886—1965) — русская и советская актриса.